Une perforation est un trou causé par une contrainte mécanique volontaire ou indéterminée. Le trou peut être de petite taille, dans ce cas on préfère utiliser le terme de microperforation. Les trous dans les matériaux résistants sont réalisés à l'aide de perforateurs.

Fabrication 
La perforation d'un matériau est un procédé de fabrication.

Médecine 
En médecine la  est une pénétration complète de la paroi d'un organe creux dans le corps, qui comprend:
 La perforation gastro-intestinale;
 La perforation de l’œsophage;
 La perforation utérine.

Voir aussi 
 Perforations est le titre d'une bande dessinée par Will et écrite par Stephen Desberg, dans la série Tif et Tondu.